Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Poisson volant, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Poisson volant
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 

Poisson volant